Гаевники-Колёнья () — деревня в Польше. Входит в гмину Здуньска-Воля Здуньсковольского повята в Лодзинском воеводстве, которое находится в центральной части страны. Деревня расположена примерно в четырёх километрах к востоку от города Здуньска-Воля и в 38 километрах к юго-западу от третьего по величине польского города Лодзь (центра Лодзинского воеводства). Прилегает к деревне Гаевники.

По данным на 2007 год население составляет oколо 160 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Здуньсковольского повета